Unleashed (banda) - de death metal da Suécia
Unleashed (2005) - drama de 2005
Unleashed (2016) - comédia romântica de 2016
Unleashed (álbum de Exilia)
Unleashed (álbum de Toby Keith)

Desambiguação